Янушаускайте:
  (род. 1943) — советская и литовская актриса.
 Янушаускайте, Северия (род. 1981) — литовская актриса, композитор.